Wanted est un mot anglais qui signifie littéralement voulu, au sens de « recherché ». Il figure notamment sur les avis de recherche de criminels.

Le titre Wanted peut faire référence à plusieurs œuvres de fiction.

Cinéma 

 Wanted, western italien réalisé par Giorgio Ferroni sorti en 1967 ;
 Wanted : Recherché mort ou vif, film américain réalisé par David Hogan sorti en 1997 ;
 Wanted, film autrichien réalisé par Harald Sicheritz sorti en 1999.
 Wanted, film américain réalisé par Brad Mirman sorti en 2003 ;
 , film indien réalisé par Murali Nagavally sorti en 2004 ;
 Wanted : Choisis ton destin, film américain réalisé par Timur Bekmambetov adapté du comics sorti en 2008 ;
 Wanted, film indien réalisé par Prabhu Deva Sundaram sorti en 2009 ;
 , film indien réalisé par Ravi Kinagi sorti en 2010 ;
 , film indien réalisé par B.V.S.Ravi sorti en 2010.
 Wanted, western pornographique américain réalisé par Stormy Daniels sorti en 2015.

Télévision

Épisode 

 , titre original de Partenaires particuliers,  de la  de NCIS : Los Angeles ;
 ,  de la  d'Only Fools and Horses ;

Émission de télévision 

 , jeu télévisé diffusé sur Channel 4 ;
 , émission télévisée philippine.

Série télévisée 

 , série télévisée policière américaine ;
 Wanted, série télévisée australienne.

Musique

Artiste 

 The Wanted, groupe anglo-irlandais.

Album 

 , album de Peter Tosh sorti en  ;

 Wanted! The Outlaws, album de Waylon Jennings, Willie Nelson, Jessi Colter et Tompall Glaser sorti le  ;

 , album de Yazz sorti en 1988 ;
 , album de Cliff Richard sorti le  ;
 , album du rappeur américain Bow Wow sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de Perry Como sortie en 1954 ;
 , chanson des Dooleys présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson d'Alan Jackson présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Cranberries présente sur l'album Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? sorti le  ;
 , chanson de Vanessa Carlton présente sur l'album Be Not Nobody sorti le  ;
 , chanson de Jessie James Decker présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Hunter Hayes présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Tiwa Savage présente sur l'album  sorti le .

Bande dessinée 

 , série de bande dessinée western de Simon Rocca (scénario) et Thierry Girod (dessin), où l'on suit les aventures d'un chasseur de primes marqué d'une cicatrice en forme de « W » sur le visage ;
 , mini-série de comics de Mark Millar (scénario), J.G. Jones (dessin) et Paul Mounts (couleur) ;
 , manga écrit et illustré par Matsuri Hino ;
 , manga écrit et illustré par Eiichiro Oda donnant son nom à un recueil comportant plusieurs histoires courtes de l'auteur.

Jeu 

 Wanted!, ancien nom de Bang!, un jeu de cartes créé en 2002 ;
 Wanted : Les Armes du destin, un Jeu vidéo 2009.

Homonymie de titre